Roja – fiume tra Francia e Italia
 Roja – comune della Lettonia
 Roja – serial televisivo indiano